Petäikköluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Petäikköluoto (ö, lat 62,09, long 28,56), Södra Savolax, Nyslott, 
 Petäikköluoto (ö, lat 62,30, long 28,64), Södra Savolax, Nyslott, 

Robotskapade Finlandförgreningar